Spaziotempo statico – in fisica, termine della relatività generale
 Statica delle strutture – in ingegneria e meccanica
Statica  – parte della meccanica che studia le condizioni di equilibrio di un corpo materiale